Le sigle RFD peut être utilisé pour :

 La relation fondamentale de la dynamique ou principe fondamental de la dynamique ;
 L'abréviation anglaise du courant descendant du flanc arrière (Rear Flank Downdraft) dans un orage supercellulaire ;
 Aéroport international de Rockford/Chicago, aéroport de la région de Chicago dans l'Illinois (États-Unis), selon le code AITA des aéroports.